Le Championnat d'Allemagne de deuxième division 1980-1981 est la  de la 2. Bundesliga.

La Zweite Bundesliga concerne 42 clubs répartis en deux groupes géographiques "Nord" et "Sud". Le champion de chaque groupe  est directement promu vers la Bundesliga. Les deux vice-champions disputent un match de barrage aller/retour pour désigner un troisième promu.

Changement de format 
Cette saison est la dernière avec 2 poules, à partir de la saison 1981-1982 la deuxième division allemande aura une seule poule de 20 équipes. Pour cette raison il y aura 10 relégués dans la poule Sud et 12 relégués dans la poule Nord.

Les quatre premiers de poule et les trois relégués de la Bundesliga sont automatiquement qualifiés pour la nouvelle 2.Bundesliga à poule unique. Les autres places sont déterminées par un coefficient calculé sur les trois dernières saisons.

Il n'y a pas de promotion en fin de saison d'Oberliga en 2.Bundesliga.

Compétition 
Le classement est établi sur le barème de points (victoire à 2 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

2. Bundesliga Nord

Classement

2. Bundesliga Sud

Classement 

 Malgré un meilleur classement, SSV Ulm 1846 et SV Eintracht Trèves 1905 sont relégués, VfR Wormatia Worms et SpVgg Greuther Fürth restent en deuxième division grâce au meilleur coefficient sur les classements des trois dernières années.

Barrage des vice-champions

Articles connexes 
 Championnat d'Allemagne de football D2

Notes et références

Liens externes 

  Site de la Fédération allemande de football
  Website officiel de la 2. Bundesliga actuelle

1980-1981
Championnat Allemagne Football 1980-1981 D2
Championnat Allemagne Football 1980-1981 D2
Football en 1980
Football en 1981